Махгилис (Макс) Эйве (, МФА: ; 20 мая 1901, Ватерграфсмер — 26 ноября 1981, Амстердам) — нидерландский шахматист и математик, пятый чемпион мира по шахматам (1935—1937), международный гроссмейстер (1950). Эйве стал чемпионом мира, победив в матче Александра Алехина, но через два года проиграл ему в матче-реванше. Эйве оставался одним из сильнейших шахматистов мира до конца 1940-х годов, а по окончании карьеры на высшем уровне занялся исследованиями в области информатики.

В 1970 году Эйве был избран президентом ФИДЕ и занимал эту должность два срока (1970—1978). На период его президентства пришлись скандальный матч на первенство мира между Борисом Спасским и Робертом Фишером (Рейкьявик, 1972) и не увенчавшиеся успехом переговоры о проведении матча Фишер — Карпов (1975). 

Игра Эйве отличалась логичностью и точным расчётом вариантов. Эйве был известен как сильный тактик, а также знаток дебютной теории. Его перу принадлежит большое количество книг, наиболее известны из которых шахматные учебники и дебютные справочники.

Биография

Детство и юность 
Махгилис Эйве родился 20 мая 1901 года в семье учителя младших классов церковной школы Корнелиуса Эйве и его жены Элизабет. У Макса был старший брат Виллем, младшие братья Кеес и Боб и сёстры Анни и Тини. Позднее Корнелиус был вынужден сменить работу и перешёл работать в гражданскую школу ради большей зарплаты, а также давал уроки скрипки и фортепиано. Он обучал музыке и своих детей. Супруги Эйве любили шахматы и раз в неделю устраивали турниры для знакомых. Макс научился игре в четыре года и скоро начал обыгрывать родителей.

Эйве посещал ту же школу, где преподавал его отец. Особые способности у него были к математике. Ребёнком Эйве играл в юношеском клубе, куда допускались шахматисты 16—23 лет. Для юного Эйве было сделано исключение. В 12 лет он был принят в шахматный клуб Амстердама. На следующий год Эйве выиграл в сеансе одновременной игры у известного мастера Кольсте. К четырнадцати годам он стал участвовать в турнирах, проводимых Шахматной федерацией Нидерландов.

В 1917 году Эйве вошёл в группу «Б» чемпионата страны, получив первое денежное вознаграждение. В то время в Нидерландах жило много известных шахматистов, и с некоторыми из их числа молодой Эйве смог познакомиться в клубе. Он лично знал таких мастеров, как Тарраш, Рети, Тартаковер, Мароци, последний стал близким другом Эйве на десятилетия.

Путь к титулу 

В 1918 году Эйве окончил школу и поступил на математический факультет Амстердамского университета, а параллельно принимал участие в различных турнирах. Он разделил 2—3-е места в чемпионате Нидерландов 1919 года, сыграл вничью матч с чемпионом страны Маршаном и стал четвёртым на одном из побочных турниров в Гастингсе. В 1920 году, когда чемпион мира Эмануил Ласкер гастролировал по Нидерландам, Эйве победил его в сеансе и был близок к победе в консультационной партии, заслужив похвалу маэстро. После этого Эйве сыграл свой второй зарубежный турнир в Бромли (Англия). Он проиграл в подгруппе Костичу, а в финале «Б» поделил первое место с Серджентом. Затем были короткий матч с Рети, который закончился победой более именитого игрока (+3 −1), и 2—3-е места в побочном турнире в Гётеборге. В начале 1921 года Эйве успешно сдал кандидатский экзамен. Начиная с августа, он сыграл два матча с Мароци (в общей сложности 12 партий, закончившихся с равным счётом), впервые выиграл чемпионат страны (позднее он делал это ещё двенадцать раз) и сыграл два турнира в Будапеште и Гааге. В обоих турнирах победил Александр Алехин, а Эйве выступил неудачно — шестое место в Будапеште (5½ из 11) и предпоследнее в Гааге (2 из 9). После этого Эйве стал меньше выступать и больше заниматься математикой. Зимой 1922 года он выступил на нескольких соревнованиях в Нидерландах, а следующим турниром стал прошедший в апреле мемориал Брейера в Пьештяни. Эйве занял четвёртое место позади Боголюбова, Алехина и Шпильмана. В июне Эйве выиграл две партии у председателя берлинского шахматного клуба Эрхарда Поста в матче Германия — Нидерланды (сам матч со счётом 14½:9½ выиграли немцы), а в июле — августе он принял участие в лондонском турнире, который закончился убедительной победой нового чемпиона мира Капабланки. Эйве набрал только 5½ из 15 (одиннадцатое место) и проиграл первым четырём призёрам. В следующем году Эйве разделил 5—6 места с Тартаковером в Остраве-Моравской, что нидерландский журнал «Тайдсхрифт ван НСБ» счёл успехом молодого шахматиста.

В 1923 году Эйве окончил университет и в конце года дал тур из пятнадцати сеансов одновременной игры по Нидерландам, а затем выиграл традиционный рождественский турнир в Гастингсе (2-е место занял Мароци, 3—4-е — Колле и Ейтс). Первую половину 1924 года Эйве провёл учителем в лицее в Вестервейке и не участвовал в крупных соревнованиях. В июле в рамках Летних олимпийских игр в Париже состоялся первый «чемпионат мира среди любителей». Эйве был одним из четверых шахматистов, делегированных Нидерландами; он вышел в финальный турнир, но поделил там 4—6-е места, а победил латвиец Матисон. В течение второй половины 1924 года Эйве дома выиграл несколько турниров, чемпионат Нидерландов и матч из девяти партий против занявшего в чемпионате второе место Жака Давидсона. После этого он сосредоточился на написании диссертации. В тот же период Эйве женился на Каро Бергман, с которой он познакомился в начале 1924 года.

Защита докторской диссертации Differentiaalvarianten van twee covariante-vectorvelden met vier veranderlijken состоялась в 1926 году. Научными руководителями Эйве были Роланд Вайценбек и Хендрик де Врис (у последнего тогда же учился в будущем известный математик Бартель Леендерт ван дер Варден). Эйве получил назначение на должность преподавателя математики в женском лицее в Амстердаме, которую он занимал до 1940 года, периодически делая перерывы для шахматных выступлений. В то же время амстердамский клуб, за который выступал Эйве, подбирал ему противника для матча из числа сильнейших шахматистов мира. После отказов Ласкера, который временно прекратил выступления, и затребовавшего слишком большой гонорар Боголюбова удалось добиться согласия Александра Алехина, который в это время готовился к матчу за звание чемпиона мира против Капабланки. Эйве проиграл две партии на старте, сравнял счёт победами в седьмой и восьмой партиях, но в решающей десятой партии, протекавшей со взаимными ошибками, Алехин одержал победу.

В 1927 году Эйве возглавил сборную Нидерландов на первой шахматной олимпиаде в Лондоне (он играл на первой доске, но при этом регламент допускал перестановки игроков по доскам). Нидерланды заняли четвёртое место, сам Эйве набрал 10½ очков из 15, проиграв одну партию Грюнфельду.

В течение 1928 года Эйве сыграл два матча (5½:½ против Колле и 4½:5½ против Боголюбова) и два крупных турнира. Сначала он выиграл проводимый только что образованной ФИДЕ «чемпионат мира среди любителей» в Гааге, набрав 12 очков из 15, а после этого сыграл в Бад-Киссингене. Эйве переиграл Маршалла и Рубинштейна и завершил вничью увлекательный эндшпиль против Капабланки, но поражение в предпоследнем туре от Ейтса оставило его на 3—4-м местах с итоговым результатом 6½ из 11. В конце года Боголюбов сыграл с Эйве ещё один матч, завершившийся с тем же счётом. Перед тем на конгрессе ФИДЕ летом 1928 года обсуждалась возможность объявить победителя матча новым чемпионом мира ФИДЕ, а позднее провести объединительный матч между чемпионом мира ФИДЕ и Алехиным, однако ничего из того не было сделано. В 1929 году Боголюбов сыграл матч на первенство мира против Алехина, проходивший не под эгидой ФИДЕ и не по правилам составленного Капабланкой «Лондонского протокола».

В карлсбадском турнире 1929 года, собравшем почти всю шахматную элиту, кроме Алехина, Эйве разделил почётные 5—7-е места (12 очков из 21). В том же 1929 году Эйве опубликовал математическую работу, в которой продемонстрировал бесконечную последовательность нулей и единиц, в которой не встречалось трёх одинаковых последовательностей подряд. Таким образом он показал, что существовавшие на тот момент шахматные правила (ничья автоматически фиксировалась при троекратном повторении серии ходов подряд) допускали бесконечную партию.

По окончании карлсбадского турнира Эйве отправился в турне по Индонезии (в то время — Голландская Ост-Индия) с лекциями и сеансами. Вернувшись, он снова занялся преподаванием и не выступал до очередного рождественского турнира в Гастингсе, который он выиграл, обойдя при этом Капабланку. Через полгода голландец и кубинец сыграли матч из десяти партий, который закончился со счётом +2 −0 =8 в пользу Капабланки. Поражение отчасти объясняется утомлением Эйве после учебного года; в двух партиях он упустил выигрыш. В 1932 году Эйве сыграл вничью матч с Флором из 16 партий (8 партий были сыграны в Карлсбаде, 8 — в Амстердаме) и поделил второе место в Берне (выиграл Алехин). Примерно в этот период Эйве стал рассматриваться как один из главных соперников Алехина.

Чемпион мира 

В 1933 году Эйве выиграл очередной чемпионат страны и после этого объявил об окончании своей шахматной карьеры, чтобы сосредоточиться на научной и преподавательской работе. Он вернулся менее чем через год и вызвал Алехина на матч за звание чемпиона мира из 30 партий, который должен был пройти в Нидерландах — на родине Эйве было легче всего найти финансирование. Алехин принял вызов, матч был намечен на осень 1935 года. Эйве вместе со своим помощником Кмохом разработали план подготовки к матчу: Эйве много занимался спортом и вместе с Кмохом изучил дебютный репертуар Алехина. В 1934 году Эйве принял участие в двух турнирах: в Цюрихе он разделил 2—3-е места с Флором. Убедительную победу одержал Алехин, но Эйве нанёс победителю единственное поражение, а также опередил Боголюбова, Нимцовича, Ласкера и других весьма сильных игроков. Затем Эйве и Кмох отправились в Ленинград. В круговом турнире Эйве выиграл только две партии из одиннадцати и занял шестое место с 50 % очков. Отчасти слабое выступление объяснялось простудой и утомительным путешествием через Чёрное море. Затем Эйве разделил с Флором и Томасом 1—3-е места на рождественском турнире в Гастингсе. Позади него остались Капабланка и Ботвинник.

Матч начался 3 октября 1935 года. Алехин после седьмой партии повёл в счёте 3:1 по победам (при этом Эйве крайне неудачно играл за чёрных французскую защиту). Затем Алехин начал играть слабее, и в четырнадцатой партии счёт сравнялся. После девятнадцатой партии Алехин снова повёл в счёте, на этот раз с перевесом в два очка. Но Эйве очень сильно провёл двадцатую партию, а потом выиграл и следующую. В 24-й партии Алехин грубо ошибся в эндшпиле и упустил выигрыш, а две следующие партии остались за Эйве. 26-ю партию, в которой Эйве пожертвовал фигуру за три пешки в неясной позиции и затем победил в небезошибочной борьбе, Тартаковер прозвал «жемчужиной Зандвоорта».

После этого Алехин уже не смог отыграться. Состоялись все 30 партий, Эйве выиграл со счётом 15½:14½ (+9 −8 =13). Широко распространено мнение, что важную роль в поражении Алехина сыграло его пристрастие к алкоголю, а двадцать первую партию он якобы играл пьяным. Каспаров считал главной причиной поражения Алехина недооценку соперника. Об игровом превосходстве Эйве и заслуженности его победы писали Спасский, Карпов, Каспаров и Крамник. В книге Авербаха «О чём молчат фигуры» утверждается, что голландской федерации шахмат не удалось собрать полную сумму призового фонда, и в то время как чемпиону мира гарантировалась опредёленная сумма, сам Эйве играл только за титул. После митинга, состоявшегося по случаю победы Эйве, он обнаружил, что не имеет денег даже на дорогу домой.

Сразу после окончания матча Эйве передал права на организацию следующего матча на первенство мира ФИДЕ. Именно тогда ФИДЕ начала приобретать авторитет в шахматном мире. Однако до первого розыгрыша под контролем ФИДЕ должен был состояться предусмотренный регламентом матча 1935 года матч-реванш между Алехиным и Эйве. В ранге чемпиона мира Эйве продолжил выступать в турнирах. В Зандвоорте он проиграл партию Боголюбову и в итоге стал вторым после Файна. В ноттингемском турнире, в котором собрались все сильнейшие шахматисты своего времени, Эйве с самого старта боролся за первое место, однако поражение от Алехина в седьмом туре и «просмотр века» в партии против Ласкера в тринадцатом оставили его только на третьем месте на пол-очка позади Капабланки и Ботвинника. Затем он победил в Амстердаме и Бад-Наухайме, оба раза обойдя Алехина. На Шахматной олимпиаде в Стокгольме Эйве стартовал шестью победами подряд, но во второй половине проиграл две партии и в итоге занял третье место на первой доске (после Флора и Кереса), а его команда стала шестой.

Матч-реванш начался 5 октября 1937 года в Нидерландах. Эйве считался фаворитом; после первого матча он выиграл у Алехина три партии и проиграл только однажды. Эйве вёл — 1:0 и 3:2; решающей стала шестая партия, в которой Алехин уже в дебюте разгромил соперника. Следующие две партии также остались за Алехиным. В дальнейшем он сохранял преимущество в два или три очка, а начиная с 21-й партии в игре Эйве произошёл надлом: в пяти партиях Алехин набрал 4½ очка. В 25-й партии Алехин набрал решающее очко и вернул себе титул (счёт матча стал 15½:9½).

Вторая мировая война и матч-турнир 1948 года 
После поражения от Алехина Эйве планировал отойти от шахмат, но в силу ранее заключённых обязательств (в частности, решения конгресса ФИДЕ в Стокгольме) должен был выступить в АВРО-турнире в Нидерландах. В первой половине Эйве играл неудачно, но на финише поправил свои дела победами над Файном, Ботвинником и Капабланкой и в итоге разделил 4—6-е места из восьми. АВРО-турнир считается моментом смены поколений: Керес, Файн и Ботвинник опередили своих более титулованных, но и более возрастных соперников. До войны Эйве выступил в Борнмуте (1939, 1-е место) и нескольких турнирах в Нидерландах и проиграл товарищеский матч Кересу (6½:7½).

В период Второй мировой войны (1939—1945) Эйве сыграл только турнир в Будапеште, посвящённый семидесятилетию Мароци (1940, 1-е место), и матч с Боголюбовым в Карлсбаде в 1941 году (+4 −1 =5). В оккупированных Нидерландах он не выступал. По требованию нацистов Эйве стал руководителем Нидерландского шахматного союза, одновременно с этим он возглавлял Службу продовольственной помощи (подпольную организацию нидерландского Сопротивления). После войны Эйве покинул пост президента шахматного союза и сыграл несколько турниров. В новогоднем турнире в Гастингсе (1945/46) он поделил 3—5-е места, в Лондоне, Маастрихте и Зандаме (все — 1946) Эйве стал первым.

24 марта 1946 года умер чемпион мира Алехин. В июле состоялся конгресс ФИДЕ в Винтертуре (Швейцария), на котором было решено, что вакантный титул будет разыгран в матче-турнире с участием Эйве, Ботвинника, Смыслова, Кереса, Решевского и Файна, а также, возможно, победителей предстоящих турниров в Гронингене и Праге. Лейтмотивом гронингенского турнира стало соперничество Эйве и Ботвинника. В десятом туре они сыграли вничью личную встречу, где Ботвинник этюдным образом спасся в ладейном эндшпиле. После пятнадцатого тура Эйве возглавил таблицу, но за следующие три партии Ботвинник снова вышел вперёд, а в последнем туре оба лидера проиграли: Ботвинник — Найдорфу, Эйве — Котову. В следующем году Эйве неудачно сыграл два турнира в Аргентине. На очередном конгрессе ФИДЕ в Гааге (30 июля — 1 августа) в какой-то момент Эйве был провозглашён новым чемпионом мира, но через два часа решение было отменено, потому что самолёт с советской делегацией задержался и она не смогла принять участие в голосовании. Также обсуждался вариант, при котором чемпионом мира будет объявлен победитель матча между Эйве и Решевским, но он не набрал нужного количества голосов, и был подтверждён состав матча-турнира. Позднее Файн отказался от участия в нём. Матч-турнир на первенство мира начался в Гааге 2 марта 1948 года. Эйве провалил уже первый круг, проиграв всем четырём соперникам, и в итоге завершил турнир на последнем месте.

Окончание карьеры игрока 
После 1948 года Эйве отошёл от регулярной игры на высшем уровне, выступая в основном в чемпионатах страны, второстепенных турнирах и командных соревнованиях. Его последним крупным турниром стал турнир претендентов 1953 года в Цюрихе, на который Эйве и Решевский были приглашены персонально. Эйве занял предпоследнее место с 11½ очками из 28, однако в первом круге одержал красивые победы над Найдорфом и Геллером. Партия Геллер — Эйве получила приз за красоту и была названа одной из лучших на турнире автором турнирного сборника Давидом Бронштейном.

Эйве возглавлял Нидерланды на пяти послевоенных олимпиадах (1950, 1954, 1958, 1960, 1962). В 1958 году Эйве показал второй результат на своей доске (8½ из 11). Через два года он набрал только 6½ из 16. На свою последнюю олимпиаду в Варне Эйве прилетел к важному матчу с Польшей в полуфинальном турнире, который Нидерландам было необходимо выигрывать — 4:0, и помог добиться нужного результата. Затем он сыграл ещё шесть партий, сведя все вничью.

В 1950-х Эйве занялся изучением компьютерных технологий. В 1956 году он был назначен консультантом в нидерландском отделении американской компании Remington Rand, разработчика ЭВМ. В следующем году во время рабочей поездки в США Эйве сыграл две партии с тринадцатилетним Бобби Фишером (одну Эйве выиграл, вторая закончилась вничью). В 1959 году Эйве назначили директором Исследовательского центра по автоматической обработке данных, а через два года — главой учреждённой Евратомом комиссии, изучавшей способности компьютера к игре в шахматы. С 1964 года Эйве занимал должность профессора в Высшей экономической школе в Роттердаме и читал курс по автоматической обработке данных, а позднее стал профессором в Тилбургском университете, откуда ушёл в 1971 году.

Президент ФИДЕ 
В 1970 году Эйве, выдвинутый группой ведущих гроссмейстеров и поддержанный советской федерацией, был единогласно избран на пост президента ФИДЕ, сменив Фольке Рогарда. Кандидатура Эйве на конгрессе ФИДЕ была единственной.

Как президент ФИДЕ Эйве внёс большой вклад в развитие и пропаганду шахмат, способствовал укреплению международных спортивных связей, хотя, по мнению ряда критиков, обратной стороной популяризации шахмат стало обесценивание спортивных званий. Кроме того, Эйве сыграл важную роль в принятии рейтинга Эло в качестве официального инструмента и основы квалификационной системы ФИДЕ. На время президентства Эйве пришёлся ряд конфликтов между Западом и советским блоком, во время которых Эйве продемонстрировал умение достигать компромисса.

В 1972 году в Рейкьявике состоялся матч за звание чемпиона мира между Борисом Спасским и Робертом Фишером, закончившийся победой последнего. То, что матч состоялся, было во многом личной заслугой Эйве, который несколько раз шёл на уступки претенденту. Так, Эйве принял решение отложить начало матча, когда Фишер не прибыл в Рейкьявик к церемонии открытия и первой партии, аргументировав это болезнью претендента, хотя всем было известно, что реальной причиной были разногласия между Фишером и американской федерацией. Эйве также прикладывал усилия для того, чтобы в 1975 году состоялся матч между Фишером и Карповым, однако после того, как Фишер не подтвердил согласие играть матч к установленному сроку, Эйве провозгласил чемпионом мира Карпова.

В ходе второго четырёхлетнего срока Эйве принял два решения, которые вызвали недовольство советского руководства. В 1976 году Эйве настоял на том, чтобы состоялась шахматная олимпиада в Хайфе, которую из-за места проведения бойкотировали СССР, другие социалистические страны и ряд арабских стран. Тогда же Эйве оказал поддержку Виктору Корчному, который после турнира в Нидерландах не вернулся в СССР, а запросил политическое убежище. В частности, Эйве гарантировал, что Корчной сохранит право участвовать в претендентских матчах. Советское руководство инициировало кампанию против выдвижения Эйве на третий срок. На очередных выборах в 1978 году Эйве не выставил свою кандидатуру, и новым президентом был избран исландский гроссмейстер Фридрик Олафссон.

Смерть 
В начале ноября 1981 года Эйве летал в Израиль, на Мёртвое море. На второй день у него случился сердечный приступ, и он вынужден был лечь в больницу. Выписавшись, он вылетел в Нидерланды, и там ему была сделана операция. 26 ноября 1981 года Эйве скончался от ещё одного сердечного приступа в амстердамском госпитале, где он находился после операции. Его пережили жена и три дочери. Тело Эйве было кремировано 1 декабря, на церемонии присутствовали сотни посетителей.

Память об Эйве 

В центре Амстердама, недалеко от площади Лейдсеплейн, есть площадь Макса Эйве (Max Euwe Plein). На площади расположен Центр Макса Эйве (Max Euwe Centrum) с музеем шахмат и библиотекой. Перед входом в Центр находятся открытый в 2004 году памятник Эйве работы скульптора Хосе Фейно оф Геверика и большая шахматная доска под открытым небом.

В 1987—1996 годах в Нидерландах проходили Мемориалы Эйве. Всего состоялось десять турниров, пока финансировавший турнир банк VSB не прекратил спонсорскую поддержку. Почти все мемориалы представляли собой двухкруговые турниры на четыре человека. В разное время в них играли Карпов, Каспаров, Ананд, Крамник, Шорт, Топалов, Тимман.

Творчество

Стиль и влияние 
Для Эйве характерен рациональный, преимущественно логический, подход к шахматному творчеству. Он играл агрессивно, хотя в некоторых случаях и излишне прямолинейно. Эйве был универсальным шахматистом: он много изучал момент перехода из дебюта в миттельшпиль, в чём был одним из первых, и эндшпиль, и достиг высокого мастерства в обеих стадиях. Одновременно он обладал очень хорошим комбинационным зрением, которое Каспаров считал сильнейшей стороной голландского шахматиста. Михаил Ботвинник дал Эйве периода первого матча с Алехиным следующую характеристику:
Исключительно стремительный, активный шахматист. Даже защищаясь, всегда стремится к активной контригре. Любит играть на флангах. Любит позиции без слабостей, посвободнее, делает беспокоящие длинные ходы. Стремится к развитию. Имея преимущество в позиции, не уклоняется от разменов, удовлетворяясь лучшим эндшпилем. Ошибки использует превосходно. Имея материальный перевес (пешка, качество), играет с удвоенной силой. Тонкая, превосходная техника, не без трюков…

Говоря о ранних партиях Эйве (с 1920 по 1927 год), Николай Крогиус, гроссмейстер и доктор психологических наук, выделял пять особенностей: точность расчёта, недоверие к интуитивным решениям, неуверенность при проведении сложных стратегических планов, активную, вплоть до самоуверенности, игру и отличные бойцовские качества. Также Крогиус отмечал, что Эйве избегал жертв материала, если они не вели к форсированным вариантам, и напротив, охотно принимал жертвы сам, пытаясь удержать материальный перевес.

Эйве был признанным знатоком дебютов, и многие его победы были одержаны благодаря полученному в дебюте и затем последовательно реализованному преимуществу. Крогиус отмечал, что уже в матче с Алехиным в 1926—1927 годах по инициативе Эйве было сыграно девять разных дебютов в десяти партиях. В 1939 году Эйве опубликовал фундаментальную «Теорию шахматных дебютов» в 12 томах. В числе собственных разработок Эйве — системы в славянской защите и защите Нимцовича за оба цвета.

Успехам Эйве во многом способствовала целенаправленная подготовка к важным соревнованиям, которая потом стала нормой для сильнейших шахматистов. Эйве совершенствовал дебютный репертуар, привлекал штат помощников (среди них были Ханс Кмох и Саломон Флор), занимался спортом. Чуть позже этот же метод взял на вооружение Ботвинник.

Литературная деятельность 
Перу Эйве принадлежат несколько десятков шахматных книг. Его первая книга «Уроки шахматной игры», вышедшая в 1927 году, была новаторской, поскольку рассказ о дебютах не ограничивался перечнями вариантов, а был построен вокруг анализа ключевых позиций. «Курс шахматных лекций» Генна Сосонко, учивший по нему детей в Ленинградском дворце пионеров, называл одной из лучших шахматных книг в мире.

Отличительной чертой книг Эйве было простое и доступное изложение базовых принципов ведения позиционной игры. Эйве высоко ценил Вильгельма Стейница, одного из создателей позиционной игры, и в «Курсе шахматных лекций» подробно разбирал его партии.

Результаты выступлений

Турниры

Матчи

Шахматные олимпиады 
Макс Эйве принял участие в 7 олимпиадах (6 раз представлял команду на первой доске; на олимпиаде 1927 года игроки могли играть за любой доской).

Книги 
Эйве лично и в соавторстве написал несколько десятков книг, которые многократно переиздавались. Ниже приведён список книг, вышедших на русском языке (многие из них позднее были переизданы):
 
 
 
 Матч Алехин — Эйве на первенство мира. М.—Л., 1936.

Примечания

Литература 
 
 
  — сокращённый и переработанный перевод книги А. Мюннингхоффа
 
 
 
 
 
 
 Wildhagen E. Weltgeschichte des Schachs, Lfg 18 — D-r Machgielis Euwe, Hamb., 1959

Ссылки 

 
 Личная карточка Макса Эйве на сайте 365chess.com
 Личная карточка Макса Эйве на сайте OlimpBase.org
 Краткая биография Макса Эйве на сайте ChessPro.ru

Чемпионы мира по шахматам
Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные арбитры по шахматам
Президенты Нидерландского шахматного союза